Тимишоарская епархия (, ) — епархия Сербской православной церкви в Румынии. Резиденция епархии находится в Тимишоаре, где располагается и её Соборная церковь. Управляет епархией Лукиан (Пантелич).

История 

Первое письменное упоминание о существовании епархии простираются относятся к 16 веку, когда она была с составе сербской Печской патриархии. Показательно то, что сербы в этом регионе, называвшемся в Османской империи Rascia (Сербия), имели развитую духовную жизнь задолго до Великого переселения 1690 года в соседнюю Воеводину, и один из местных сербский епископ Исаия (Дьякович) стал одним из главных опор прибывшему Патриарху Арсению Черноевичу. Но до 1718 года Тимишоара принадлежала Турции, а местная сербская церковь подчинялась новому печскому патриарху, избранному в Османской империи.

Епископы 
 Неофит (упом. 1608)
 Исаия (упом. 1640)
 Bосиф (упом. 1643)
 Феодор (упом. 1643)
 Севастиан (упом. 1644 — упом. 1647)
 Михаил (1681—1687)
 Василий (упом. 1688)
 Иосиф II (после 1688)
 Василий (около 1693)
 Исаия (Джакович) (1695—1710)
 Константин Грек (1704—1713)
 Иоаникий (Владисавлевич) (1713—1727)
 Николай (Димитриевич), 1728—1744
 Георгий (Попович), 1745—1757
 Викентий (Йованович-Видак), 1759—1774
 Моисей (Путник), 1774—1781
 Софроний (Кирилович), 1781—1786
 Петр (Петрович), 1786—1800
 Стефан (Авакумович), 1801—1822
 Иосиф (Путник), 1829—1830
 Максим (Манулович), 1833—1838
 Пантелеимон (Живкович), 1839—1851
 Самуил (Маширевич), 1853—1864
 Антоний (Нако), 1864—1869
 Георгий (Войнович), 1874—1881
 Георгий (Бранкович), 1882—1890
 Никанор (Попович), 1891—1901
 Георгий (Летич), 1904—1931
 Лукиан (Пантелич), 1999—2002

Администраторы епархии 
 Арсений (Стойкович) (1872—1874)
 Герман (Анджелич) (1881—1882)
 Георгий (Бранкович) (1890—1891)
 Нектарий (Димитриевич) (1891)
 Георгий (Бранкович) (1901)
 Лукиан (Богданович) (1901—1904)
 Др. Георгий (Летич) (1932—1935)
 Др. Ириней (Чирич) (1935—1952)
 Виссарион (Костич) (1952 — 1 декабря 1979)
 Хризостом (Воинович) (1979—1980)
 Др. Савва (Вукович) (1980—1996)
 Лукиан (Пантелич) (1996—1999 и с 2002)

Монастыри 
 Базиаш
 Бездин
 Брзава
 Златица
 Кусич

См. также 
 Сербы в Румынии
 Тимишоарская архиепископия Румынской православной церкви

Примечания

Ссылки 
 Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timișoara
 Список епископов епархии
 Статус епархии

Епархии Сербской православной церкви
Православие в Румынии
Канонические подразделения Сербской православной церкви